Cecchetti ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Cecchetti (* 1944), san-marinesischer Politiker
 Bartolomeo Cecchetti (1838–1889), italienischer Archivar
 Enrico Cecchetti (1850–1928), italienischer Balletttänzer
 Giorgio Cecchetti (* 1944), san-marinesischer Skirennläufer
 Giovanni Cecchetti (1922–1998), US-amerikanischer Autor, Romanist und Italianist italienischer Herkunft